Die 1. Europäische Polizeimeisterschaft im Handball der Frauen wurde vom 4. bis zum 10. September 2004 in Dänemark ausgetragen.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalspiele

Halbfinale

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Auszeichnungen

Weblinks 
 Website zum Turnier

Einzelnachweise 

Europameisterschaft Frauen - Polizei
2004
Handballwettbewerb in Dänemark